Хакасия включает следующие населённые пункты: 
12 городских населённых пунктов на 2020 год (в списке выделены оранжевым цветом), из них:
5 городов
7 посёлков городского типа (пгт);
 264 сельских населённых пункта (по переписи населения 2010 года).

Населённые пункты в списке распределены по административно-территориальным единицам в рамках административно-территориального устройства республики: 5 городам республиканского значения и 8 районам (в рамках организации местного самоуправления (муниципального устройства) им соответствуют 5 городских округов и 8 муниципальных районов).

Численность населения сельских населённых пунктов приведена по данным переписи населения 2010 года, численность населения городских населённых пунктов (городов и пгт) — по оценке на 1 января  года.

Города республиканского значения

город Абакан

город Абаза

город Саяногорск

город Сорск

город Черногорск

Районы

Алтайский район

Аскизский район

Бейский район

Боградский район

Орджоникидзевский район

Таштыпский район

Усть-Абаканский район

Ширинский район

См. также 
 Административно-территориальное деление Хакасии
 Городские населённые пункты Хакасии

Ссылки 
"Приложение 1 к Закону Республики Хакасия «Об административно-территориальном устройстве Республики Хакасия» РЕЕСТР административно-территориальных единиц Республики Хакасия

Примечания 

Хакасия
Населённые пункты Хакасии